Al Milgrom – scrittore statunitense di fumetti, disegnatore ed editore, principalmente per la Marvel Comics
 Felix Milgrom – immunologo polacco naturalizzato statunitense
 Mordehai Milgrom  – fisico e docente israeliano
 Paul Milgrom – economista e accademico statunitense, Premio Nobel per l'economia 2020